La saison 1971-1972 est la  du championnat de France de hockey sur glace qui porte le nom de .

Résultats

Paris-Nord

Matchs

Classement 

Viry se qualifie pour la poule finale, les Volants pour un barrage.

Alpes-Provence

Matchs

Classement 

Chamonix et Saint-Gervais se qualifient pour la poule finale, Gap pour un barrage. Briançon est théoriquement relégué mais sera repêché.

Barrage 
Disputé le  à Lyon.
Gap 6-3 Français Volants

Gap se qualifie pour la poule finale.

Phase finale

Matchs Groupe A

Matchs Groupe B

Classement Final

Bilan 
 pour le Chamonix Hockey Club.

Notes et références 
 
Résultats sur Hockeyarchives.info

Saison du championnat de France de hockey sur glace
Ligue Magnus
Ligue Magnus